Ailsa Keating, mathématicienne franco-britannique.
 Charles Keating (1941-2014), acteur britannique.
 Dominic Keating (1962-), acteur et réalisateur britannique.
 Edward Keating (1956-2021), photographe de rue et photojournaliste américain.
 Frank Keating (1944-), homme politique américain.
 H. R. F. Keating (1926-2011), auteur britannique de roman policier.
 Henry Sheehy Keating (vers 1770-1847), militaire britannique.
 James Alfred Keating (1897-1976), américain, as de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale.
 John Keating (1872-1940), homme politique australien.
 Jonathan Keating, mathématicien britannique.
 Larry Keating (1896-1963), acteur américain.
 Laura Keating (1979-), joueuse de squash australienne.
 May Keating (1895-1965), socialiste, féministe et militante des droits de l'homme irlandaise.
 Paul Keating (1944-), homme politique australien, premier ministre de l'Australie de 1991 à 1996.
 Ronan Keating (1977-), chanteur irlandais.
 Seán Keating (1889-1977), peintre irlandais.
 Tom Keating (1917-1984), faussaire britannique.
 Thomas Keating (1748-1796), général de la Révolution française. 
 Thomas Keating (1923-2018), moine cistercien-trappiste, fondateur du mouvement de la 'prière recentrante'.

Toponyme 
 Massif Keating, un massif montagneux d'Antarctique.

Patronyme irlandais
Patronyme anglais